«The Stars (Are Out Tonight)» () — песня, исполненная английским певцом Дэвидом Боуи и выпущенная в качестве второго сингла из его студийного альбома The Next Day. Она была написана Боуи и спродюсирована Тони Висконти. Официальный видеоклип, срежиссированный Флорией Сигизмонди, был выпущен 25 февраля, а на следующий день композиция поступила в цифровую дистрибуцию. На видео, стилизованном под мистический триллер, была задействована британская актриса Тильда Суинтон, сыгравшая жену Дэвида. Роль мистических существ исполнили австралийская манекенщица Андреа Пежич и нидерландская модель Саския де Брау. На физическом носителе песня была выпущена в ограниченном издании сингла Where Are We Now?, вышедшем 20 апреля 2013 года.

Композиция была хорошо принята критиками. Джейсон Хеллер, журналист интернет-журнала The A.V. Club, подчеркивает дуализм понятия «звезда»; по его мнению, в данной песне говорится о звёздах, как о части поп-культуры, так и по-настоящему значимых персонах, как космонавты.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Песни Дэвида Боуи
Композиции альтернативного рока
Видеоклипы, снятые Флорией Сигизмонди